Wehn steht für

 eine Ortschaft in der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Wehn

Wehn ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Wehn (* 1974), deutscher Stand-up-Comedian in London
 Jan Wehn (* 1986), deutscher Journalist, Autor, Ghostwriter und Podcaster
 Karin Wehn (* 1967), deutsche Medienwissenschaftlerin
 Lisa Wehn (1883–1964), deutsche Schauspielerin
 Norbert Wehn (* 1959), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer für Mikroelektronik